Okręty US Navy o nazwie USS "Annapolis", pochodzącej od miasta Annapolis, siedziby Akademii Marynarki USA:
 Pierwszy "Annapolis" (PG-10) był kanonierką przyjętą do służby w 1897 i będącą w służbie do 1919, następnie używana jako okręt treningowy do 1940
 Drugi "Annapolis" (PF-15) był fregatą patrolową typu Tacoma będącą w służbie w latach 1944 - 1947 i sprzedaną Meksykowi w 1947
 "Gilbert Islands" (CVE-107) – lotniskowiec eskortowy typu Commencement Bay został przerobiony na okręt komunikacyjny i przemianowany na USS "Annapolis" (AGMR-1) w 1963.
 Czwarty "Annapolis" (SSN-760) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles włączonym do służby w 1992.

Annapolis